Moonbeam Creek kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Moonbeam Creek, British Columbia, vattendrag, 
 Moonbeam Creek, Ontario, vattendrag,